Der Rajon Manewytschi (ukrainisch /; russisch /) war ein Rajon in der Oblast Wolyn in der West-Ukraine. Zentrum des Rajons war die Siedlung städtischen Typs Manewytschi.

Geographie 
Der Rajon lag im Osten der Oblast Wolyn und grenzte im Norden an den Rajon Ljubeschiw, im Nordosten an den Rajon Wolodymyrez (in der Oblast Riwne), im Südosten an den Rajon Kostopil (Oblast Riwne), im Süden an den Rajon Kiwerzi, im Südwesten an den Rajon Roschyschtsche, im Westen an den Rajon Kowel sowie im Nordwesten an den Rajon Kamin-Kaschyrskyj. Das Rajonsgebiet ist stark bewaldet und wird von Pripjetsümpfen durchzogen, der Fluss Styr verläuft im Süden und Osten des Rajons.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Reichskommissariat Ukraine in den Generalbezirk Brest-Litowsk/Wolhynien-Podolien, Kreisgebiet Kowel und nach der Rückeroberung 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Er bestand dann in kleinerer Form bis zum 30. Dezember 1962 als die Auflösung des Rajons erfolgte und seine Fläche dem Rajon Kiwerzi zugeschlagen wurde. Dieser Zusammenschluss wurde allerdings am 4. Januar 1965 wieder rückgängig gemacht, dabei wurde aber das Gebiet des Rajon Kolky dem Rajon angeschlossen und einige Grenzen zu den Nachbarrajonen verändert, 1991 wurde der Rajon dann ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 18. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Aufteilung des Rajonsgebietes an die Rajone Luzk im Süden und Kamin-Kaschyrskyj im Norden.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Siedlungsratsgemeinden, 1 Siedlungsgemeinde, 19 Landratsgemeinden und 1 Landgemeinde unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 2 Siedlungen städtischen Typs
 69 Dörfer

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Quellen 

Manewytschi
Aufgelöst 2020
Rajon Luzk
Rajon Kamin-Kaschyrskyj